1. Fußballclub Magdeburg – niemiecki klub piłkarski z Magdeburga. Założony w roku 1965 w NRD, trzykrotny mistrz tego kraju, zdobywca Pucharu Zdobywców Pucharów w roku 1974. Po zjednoczeniu Niemiec klub występuje w niższych ligach tego kraju.

W barwach Magdeburga występowało wielu piłkarzy z Polski: Piotr Ćwielong, Jan Daniec, Wladyslaw Klak, Waldemar Koc, Krzysztof Hetmański, Robert Jadczak, Dawid Krieger, Patryk Kujawa, Andrzej Wójcik, Damian Wójcik, czy Arkadiusz Żarczyński.

Sukcesy 
 Puchar Zdobywców Pucharów: 1974
 Mistrzostwo NRD: 1972, 1974, 1975
 Puchar NRD: 1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 1979, 1983
 Puchar Saksonii-Anhalt: 1993, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2022

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis
 The Abseits Guide to German Soccer

 
Kluby piłkarskie w Saksonii-Anhalt
Sport w Magdeburgu
Kluby piłkarskie założone w 1965
Zwycięzcy Pucharu Zdobywców Pucharów